Franz III. ist der Name folgender Personen:

 Franz III. (Bretagne) (1518–1536), französischer Thronfolger und Herzog von Bretagne
 Franz III. (Waldeck) (1553–1597), Graf von Waldeck zu Landau
 Franz III. Nádasdy (ungarisch Nádasdy III. Ferenc; 1622–1671), ungarischer Kronrichter und General